Сезон 2002 Формулы-1 — 53-й сезон Формулы-1. Состоял из 17 Гран-при и проходил с 3 марта по 13 октября. Чемпионом мира стал Михаэль Шумахер, Кубок конструкторов завоевала команда Ferrari

Обзор чемпионата 
Чемпионат прошёл при безоговорочной гегемонии гонщиков «Феррари». Чемпион мира Михаэль Шумахер все гонки чемпионата закончил на подиуме, а из 17 этапов чемпионата лишь два — Гран-при Монако и Гран-при Малайзии — выиграли не гонщики «Феррари» Дэвид Култхард из «Макларена» и Ральф Шумахер из «Уильямса». В итоге в чемпионате победил выигравший более половины гонок Михаэль Шумахер, вторым закончил чемпионат второй гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло, отставший от победителя на 67 очков. Третье и четвёртое места заняли два гонщика «Уильямс» Хуан Пабло Монтойя и Ральф Шумахер соответственно, а пятое и шестое — гонщики «Макларен» Дэвид Култхард и Кими Райкконен, у которого дебют в топ-команде явно не задался.

Гонщики и конструкторы

Изменения гонщиков

Первый сезон 
  Фелипе Масса
  Такума Сато
  Энтони Дэвидсон
  Марк Уэббер

Последний сезон 
  Эдди Ирвайн
  Энрике Бернольди
  Алекс Йонг
  Мика Сало

Единственный сезон 
  Алан МакНиш

Переходы 
  Кими Райкконен, из  Заубера в  МакЛарен
  Джанкарло Физикелла, из  Бенеттона в  Джордан
  Ярно Трулли, из  Джордана в  Рено
  Хайнц-Харальд Френтцен, из  Проста в  Эрроуз, по ходу сезона в  Заубер

Результаты чемпионата

Гран-при

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 144
|-
! 2
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 77
|-
! 3
|  Хуан Пабло Монтойя

|align="right"| 50
|-
! 4
|  Ральф Шумахер

|align="right"| 42
|-
! 5
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 41
|-
! 6
|  Кими Райкконен

|align="right"| 24
|-
! 7
|  Дженсон Баттон

|align="right"| 14
|-
! 8
|  Ярно Трулли

|align="right"| 9
|-
! 9
|  Эдди Ирвайн

|align="right"| 8
|-
! 10
|  Ник Хайдфельд

|align="right"| 7
|-
! 11
|  Джанкарло Физикелла

|

|align="right"| 7
|-
! 12
|  Жак Вильнёв

|align="right"| 4
|-
! 13
|  Фелипе Масса

|

|align="right"| 4
|-
! 14
|  Оливье Панис

|align="right"| 3
|-
! 15
|  Такума Сато

|align="right"| 2
|-
! 16
|  Марк Уэббер

|align="right"| 2
|-
! 17
|  Мика Сало

|align="right"| 2
|-
! 18
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|
|
|

|
|align="right"| 2
|-
! 19
|  Алан МакНиш

|
|align="right"| 0
|-
! 20
|  Алекс Йонг

|
|

|align="right"| 0
|-
! 21
|  Педро де ла Роса

|align="right"| 0
|-
! 22
|  Энрике Бернольди

|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
!
|  Энтони Дэвидсон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0

Кубок конструкторов

Примечания 

Сезоны Формулы-1